Большой террор:
 Большой террор — период массовых репрессий и политических преследований во Франции в 1794 году в ходе Великой французской революции (кульминация Эпохи террора)
 Большой террор — период массовых репрессий и политических преследований в СССР, обычно датируемый 1937—1938 гг.
 «Большой террор» — книга английского писателя Роберта Конквеста, опубликованная в 1968 г.